Raritan ist:
 ein nordamerikanischer Indianerstamm, siehe Raritan (Volk)
 ein Fluss in den USA, siehe Raritan River
 ein Unternehmen, das unter anderem KVM-Switches herstellt, siehe Raritan (Unternehmen)
 die Bezeichnung für eine geologische Formation der Oberkreide (Turonium) im Nordosten der USA
 die Bezeichnung für ein fossiles Harz (Bernstein), das u. a. in der geologischen Formation des Raritan, vorwiegend im Bundesstaat New Jersey (USA), gefunden wird, siehe New-Jersey-Bernstein.

Raritan ist ein Ortsname in den USA:
 Raritan (New Jersey) 
 Raritan (Illinois)